Haplogruppe I steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe I (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe I (Y-DNA)